Саар (река) — многозначный термин, обозначающий реки, берущие название от слова Саар

 Саар (приток Мозеля) — река во Франции и Германии, правый приток Мозеля.
 Саар (приток Банияса) — река в Израиле, протекающая на севере Голанских высот.